Рената Григорьевна Миренкова (20 августа 1926 — 7 декабря 2008) — советский художник-мультипликатор. Участвовала в создании более ста мультфильмов.

Краткая биография 
В 1945 году окончила Театральное художественно-техническое училище (ТХТУ). В 1945-46 училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме». С 1946 по 1982 год работала на студии.

Скончалась 7 декабря 2008 года в Москве после продолжительной болезни.

Фильмография 

 — Орлиное перо
 — Весёлый огород
 — Путешествие в страну великанов
 — Кем быть?
 — Весенняя сказка
1949 — Машенькин концерт
1949 — Скорая помощь
 — Волшебный клад
1950 — Дудочка и кувшинчик
1950 — Сказка о рыбаке и рыбке
 — Высокая горка
1951 — Лесные путешественники
1951 — Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
1951 — Таёжная сказка
 — Зай и Чик
1952 — Каштанка
1952 — Сармико
 — Братья Лю
1953 — Волшебный магазин
 — Золотая антилопа
1954 — Оранжевое горлышко
1954 — Стрела улетает в сказку
 — Заколдованный мальчик
1955 — Мишка-задира
1955 — Петушок — золотой гребешок
1955 — Снеговик-почтовик: Новогодняя сказка
1955 — Стёпа-моряк
 — В яранге горит огонь
1956 — Девочка в джунглях
1956 — Кораблик
1956 — Палка выручалка
 — Снежная Королева
1957 — Храбрый оленёнок
 — Золотые колосья
1958 — Кошкин дом
1958 — Петя и Красная Шапочка
1958 — Сказ о Чапаеве
 — Три дровосека
1959 — Легенда о завещании мавра
 — Золотое пёрышко
1960 — Королевские зайцы
1960 — Непьющий воробей. Сказка для взрослых
1960 — Разные колёса
 — Дорогая копейка
1961 — Ключ
1961 — Муравьишка хвастунишка
1961 — Семейная хроника
 — Две сказки
1962 — Дикие лебеди
1962 — Светлячок № 2
1962 — Сказки про чужие краски
 — Проверьте ваши часы
1963 — Бабушкин козлик. Сказка для взрослых
1963 — Вот так тигр!
1963 — Мы такие мастера
 — Дюймовочка
1964 — Петух и краски
 — Наргис
1965 — Пастушка и трубочист
1965 — Лягушка-путешественница
 — Иван Иваныч заболел...
1966 — Про бегемота, который боялся прививок
1966 — Самый, самый, самый, самый
1966 — Хвосты
 — Раз, два — дружно!
1967 — Сказки для больших и маленьких
1967 — Шпионские страсти
 — Кот, который гулял сам по себе
1968 — Малыш и Карлсон
1968 — Чуня
1968 — Хочу бодаться
 — Балерина на корабле
1969 — В стране невыученных уроков
1969 — Девочка и слон
 — Карлсон вернулся
1970 — Сказка сказывается
1970 — Это в наших силах
1970 — Рассказы старого моряка. Необычайное путешествие
 — Сердце
1971 — Терем-теремок 
1971 — Чужие следы
 — Коля, Оля и Архимед
1972 — Куда летишь, Витар?
1972 — Русские напевы
 — Василёк
1973 — Здоровье начинается дома
1973 — Мы с Джеком
1973 — Новеллы о космосе
1973 — Персей
1973 — Шапка-невидимка
 — Заяц Коська и родничок
1974 — Как козлик землю держал
1974 — Шёл трамвай десятый номер
  — Наследство волшебника Бахрама
1975 — Верните Рекса
1975 — Конёк-Горбунок
1975 — Ох и Ах
1975 — Я вспоминаю…
 — Весёлая карусель № 8
1976 — Котёнок по имени Гав (выпуск 1)
1976 — Переменка № 1
 — Котёнок по имени Гав (выпуск 2)
1977 — Последний лепесток
 — Дед Мороз и серый волк
1978 — Как утёнок-музыкант стал футболистом
1978 — Трое из Простоквашино
 — Волшебное кольцо
1979 — Маша и волшебное варенье
 — Каникулы в Простоквашино
 — Дорожная сказка
1981 — Ничуть не страшно
1981 — Пёс в сапогах
1981 — Приключения Васи Куролесова
1981 — Тайна третьей планеты
1981 — Тигрёнок на подсолнухе
 — Смех и горе у Бела моря
 — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Рената Миренкова на сайте Animator.ru
 Рената Миренкова на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Выпускники Театрального художественно-технического училища
Персоналии:Союзмультфильм
Художники-мультипликаторы
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России